Померанцева — женский форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Померанцева, Анна Афанасьевна — русская драматическая актриса.
 Померанцева, Галина Валентиновна — советский и российский физик-теоретик, доцент.
 Померанцева, Инесса Николаевна (1926—2004) — советский врач-офтальмолог.
 Померанцева, Лариса Евгеньевна — российский литературовед-синолог, переводчик, кандидат филологических наук.
 Померанцева, Наталья Алексеевна (1933—2014) — российский египтолог, доктор искусствоведения, профессор.
 Померанцева, Эрна Васильевна (1899—1980) — советский этнограф, фольклорист.
 Померанцева, Юлия Петровна (? — 1873) — русская писательница, редактор журнала «Модный свет», автор первого русского перевода романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери».